Шабер (від нім. schaben — скоблити) — слюсарний інструмент.
 3333 Шабер (3333 Schaber) — астероїд головного поясу.

Див. також
 Полковник Шабер (значення)